Schola cantorum — школа церковного пения при папском дворе в средневековом Риме.
 Schola Cantorum de Paris — частная консерватория в Париже, основанная в 1894 году.
 Schola cantorum Basiliensis — Базельская певческая школа, созданная в 1933 году.